Teodora Cantacuzena (ca. 1340 – dopo il 1390) – imperatrice consorte di Alessio III di Trebisonda

Teodora Cantacuzena può anche riferirsi a:

 Teodora Cantacuzena (1240 ca. - 1300) – nipote di Michele VIII Paleologo e oppositrice del Secondo Concilio di Lione
 Teodora Cantacuzena ( - 1342) – madre di Giovanni VI Cantacuzeno
 Teodora Cantacuzena (ca. 1330 – dopo il 1381) – figlia di Giovanni VI Cantacuzeno e quinta moglie del Sultano ottomano Orhan I
 Teodora Cantacuzena (1382 – 1426) – imperatrice consorte di Alessio IV di Trebisonda

Voci correlate 

 Cantacuzeni